Cash kan syfta på:

 Cash – en engelskspråkig benämning på kontanter
 Cash (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Cash (valuta) – en av utlänningar i Kina och Japan brukad benämning på ett mindre skiljemynt
 Cash (betalsystem) – ett system för kontantkort i Sverige
 Cash (låt av Aurela Gaçe) – en låt på albanska framförd av den albanska sångerskan Aurela Gaçe från 2012